Drużyna Pierścienia – fikcyjna grupa składająca się z Froda Bagginsa i jego ośmiu towarzyszy, którzy wyruszają do Góry Przeznaczenia w Mordorze, aby zniszczyć Jedyny Pierścień 
 Drużyna Pierścienia – pierwszy tom powieści J.R.R. Tolkiena Władca Pierścieni
 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia – film w reżyserii Petera Jacksona
 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia – gra komputerowa z 2002 roku